Урал — гірська система, а також регіон на межі Європи та Азії
 Урал — футбольний клуб з Єкатеринбурга
 Урал — родина радянських ЕОМ, що випускались з 1957 по 1971 роки
 Урал — турецьке ім'я та прізвище
 Урал — радянський (а згодом російський) великий атомний розвідувальний корабель, єдиний корабель проєкту 1941 «Титан»
  — велосипед виробництва 
 Урал — російський важкий мотоцикл
 Урал-6 (також КТМ-6) — важкий мотоцикл з двоциліндровим чотиритактним двигуном
 Урал-5920 — болотохід
 Урал-4320 — вантажний автомобіль підвищеної прохідності подвійного призначення з колісною формулою 6х6
 Урал-63095 (Урал-Тайфун) — російський багатофункціональний модульний бронеавтомобіль родини «Тайфун»
 Урал-6370 — вантажний автомобіль
 Урал-63685 — вантажний автомобіль
 Урал-Next — вантажний автомобіль

Урал — річка на Уралі
 Урал — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Урал — присілок, Буздяцький район, Башкортостану
 Урал — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Урал — присілок, Гафурійський район, Башкортостану
 Урал — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Урал — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Урал — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Урал — присілок, Учалинський район, Башкортостан
 Урал — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Новий Урал
 Уральськ (значення)